Пино Суарез има више значења:

 Пино Суарез, Ранчо Вијехо (Асијентос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Пино Суарез (Ла Грандеза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Пино Суарез (Сучијате), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Пино Суарез (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Пино Суарез (Зимол), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Пино Суарез, Мано де Леон (Санта Марија Зокитлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Пино Суарез (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Пино Суарез (Тулум), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Пино Суарез (Маинеро), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Пино Суарез (Исхуатлан де Мадеро), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пино Суарез (Теколутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику